Mastropiero o Mastropierro puede hacer referencia a:

Personas 
 Gonzalo Barreto Mastropierro (1992-), futbolista uruguayo.

Personajes de ficción 
 Johann Sebastian Mastropiero, compositor musical ficticio.

Espectáculos humorísticos 
 Mastropiero que nunca (1977).
 Los Premios Mastropiero (2005).

Literatura 
 Los juegos de Mastropiero, libro de Carlos Núñez Cortés.

Multimedia 
 Mastropiero que nunca (1979), grabación del espectáculo homónimo, luego distribuida en video y DVD.
 Mastropiero que nunca (Vivo), álbum del conjunto 'Les Luthiers'.